Суперкубок Іспанії з футболу 2015 — 30-й розіграш турніру. Матчі відбулись 14 і 17 серпня 2015 року між чемпіоном і володарем кубка Іспанії Барселоною та фіналістом кубку Іспанії Атлетік (Більбао).

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на soccerway  

2015
Іспанія
Матчі ФК «Барселона»
2015 в іспанському спорті